Mae Fa Luang (plaats), een plaats in Noord-Thailand
 Mae Fa Luang (tambon), een tambon in Noord-Thailand
 Mae Fa Luang (district), een amphoe in Noord-Thailand
 Mae Fah Luang University, een universiteit in Thailand
 Koninklijke Villa Doi Tung, de tuinen van deze koninklijke villa
 Mae Fa Luang Arboretum, een arboretum in Thailand